Gorgonichthys is een geslacht van uitgestorven monospecifieke grote arthrodire placodermen. Fossielen zijn te vinden in de Cleveland Shales van het Laat-Devoon (Laat-Famennien) van Ohio. De typesoort is Gorgonichthys clarki.

Beschrijving 
Gorgonichthys had scherpe, puntige randen op de tandplaten van de boven- en onderkaak. Het koppantser had een lengte tot zeventig centimeter, en de lengte wordt geschat op zes meter, vergelijkbaar met de lagere schatting van Dunkleosteus.

Fylogenie 
Gorgonichthys is een lid van de clade Aspinothoracidi, die behoort tot de clade Pachyosteomorphi, een van de twee belangrijkste clades binnen Eubrachythoraci. Het is nauw verwant aan de familie Selenosteidae en zou mogelijk in die familie kunnen worden opgenomen. Het onderstaande cladogram toont de fylogenie van Gorgonichthys:

Placodermi